Natuurwetenschappen, een schoolvak over Natuurkunde, Scheikunde en Biologie.
 NAW-gegevens, de gebruikelijke afkorting voor de combinatie van naam, adres, postcode en woonplaats
 NAW magazine, een Nederlandstalig kwartaalblad en website (naw.nl) over gebiedsontwikkeling
 Nieuw Archief voor Wiskunde, een Nederlandstalig kwartaalblad van het Koninklijk Wiskundig Genootschap.
 Nutzfahrzeuggesellschaft Arbon & Wetzikon, een merk van vrachtwagens
 n.a.w. is een afkorting van: naar alle waarschijnlijkheid